Бутан на летние Олимпийские игры 2008 был направлен Олимпийским комитетом Бутана. В заявке Бутана было представлено 2 спортсмена в одном виде спорта (стрельбе из лука), которые не смогли завоевать ни одной медали. Знаменосцем команды Бутана был Таши Пэлджор.

Состав олимпийской команды

Стрельба из лука 

Мужчины

Женщины

Источники 

 www.sports-reference.com

Страны на летних Олимпийских играх 2008 года
2008 год в Бутане